Соревнования в беге на 800 метров у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 8, 9 и 11 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Лидером мирового сезона являлась олимпийская чемпионка 2008 года и чемпионка мира 2012 года в помещении на этой дистанции 22-летняя Памела Джелимо из Кении, пробежавшая 7 июля в Германии на 1:56,76.

Наряду с Джелимо фаворитками считались 26-летняя россиянка Мария Савинова, выигравшая эту дистанцию на чемпионате мира 2011 года и на чемпионате мира в помещении 2010 года, а также 21-летняя Кастер Семеня из ЮАР, выигравшая золото на 800-метровке на чемпионате мира 2009 года и ставшая второй после Савиновой на чемпионате мира 2011 года. Одной из претенденток на медали была 28-летняя кенийка Джанет Джепкосгеи, выигравшая серебро на Играх 2008 года и бронзу на чемпионате мира 2011 года.

В предварительных забегах, из которых напрямую в полуфиналы выходили по три лучших, наиболее драматично сложился пятый забег, где 4 первые спортсменки финишировали в пределах 0,10 сек. Худшей оказалась бронзовый призёр чемпионата Европы 2012 года Марина Арзамасова из Белоруссии, она проиграла третьему месту всего 0,02 сек.

В финале Савинова выиграла достаточно уверенно, показав лучший результат сезона в мира, — Семеня отстала более чем на секунду. Россиянка Екатерина Поистогова на самом финише сумела опередить Джелимо на 0,06 сек и завоевать бронзу.

Дисквалификации за использование допинга 
В 2013 году Елена Аржакова, занявшая в финале шестое место, была дисквалифицирована на основании абнормальных показателей гематологического профиля биологического паспорта, её результаты, начиная с июля 2011 года, включая Олимпийские игры в Лондоне, были аннулированы.

В результате допингового скандала 2015 года результаты россиянок Марии Савиновой (золото) и Екатерины Поистоговой (бронза) поставлены под сомнение и могут быть аннулированы. В таком случае золото может перейти к Кастер Семене из ЮАР, серебро — к Памеле Джелимо из Кении, а бронза — к Алисии Монтаньо из США. Монтаньо заявила, что хотела бы получить медаль в случае дисквалификации россиянок. 10 февраля 2017 года Савинова была лишена золотой награды. Поистогова была дисквалифицирована, начиная с октября 2014 года, но её результат в Лондоне остаётся в силе.
24 августа 2016 года МОК окончательно перераспредилил медали.Золото достается Семени, серебро Поистоговой, а бронза Джелимо

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Квалификационные забеги 
В полуфиналы выходят занявшие три первых места в каждом забеге плюс шесть лучших по времени

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Полуфиналы 
В финал квалифицируются первые 2 из каждого забега + 2 по времени по результатам всех забегов.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал 

11 августа 2012 года

Примечания

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Ж